Дискографія The Who включає 11 студійних альбомів, 10 концертних дисків, 21 альбомів-компіляцій. Також вийшли 57 синглів, 6 відеоальбомів і 3 саундтреки.

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірники

Міні-альбоми

Сингли

Фільмографія

Художні фільми 
1975 Томмі
1979 Квадрофенія

Документальні фільми 
1979 The Kids Are Alright
2000 Classic Albums: The Who – Who's Next
2008 Amazing Journey: The Story of The Who

Відео-альбоми 
1988 Who’s Better, Who’s Best
1994 Thirty Years of Maximum R&B Live
1998 Live at the Isle of Wight Festival 1970
2001 The Who & Special Guests: Live at the Royal Albert Hall
2003 The Who Special Edition EP
2003 Live in Boston
2005 Tommy and Quadrophenia Live
2006 The Vegas Job
2008 The Who At Kilburn: 1977

Епізодично з'являється 
1968 Monterey Pop
1970 Вудсток
1980 Concert for Kampuchea
1996 Рок-н-рольний цирк Роллінг Стоунз
2001 The Concert for New York City

Примітки

Посилання 
 The Who.info  
 The Who.ru

Who